Sandamianesi – abitanti di San Damiano Macra
Sandamianesi – abitanti di San Damiano al Colle
Sandamianesi – abitanti di San Damiano d'Asti